Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес.

Ніколь Арендт і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Паскуаль і Суарес з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Мастерс Індіан-Веллс 2001 Women's Doubles Draw

Indian Wells Masters 2001‎
Парний розряд